Клаудиа Лаффранчи (; 1963, Тичино, Швейцария — 22 мая 2012, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — швейцарско-американский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и киножурналист.

Фильмография 

режиссёр
  — «Лос-Анджелес, Швейцария»/Los Angeles, Switzerland
  — «Голливуд/CH»/Hollywood, CH
  — «Бездомный в Беверли-Хиллз»/Homeless in Beverly Hills

сценарист
  — «Лос-Анджелес, Швейцария»/Los Angeles, Switzerland
  — «Голливуд/CH»/Hollywood, CH
  — «Бездомный в Беверли-Хиллз»/Homeless in Beverly Hills

продюсер
  — «Лос-Анджелес, Швейцария»/Los Angeles, Switzerland
  — «Голливуд/CH»/Hollywood, CH
  — «Бездомный в Беверли-Хиллз»/Homeless in Beverly Hills

благодарность
  — «»/The Power of Few

Примечания

Ссылки